Владимир Голицын:
 Голицын, Владимир Борисович (1731—1798) — дипломат и военный (отставной бригадир)
 Голицын, Владимир Васильевич (1878—1919) — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник Белого движения на Дону и в Сибири, участник Ледяного похода Добровольческой армии.
 Голицын, Владимир Владимирович (род. 1947) — судья Международного трибунала по морскому праву (МТМП) (член трибунала с 1 октября 2008 года), доктор юридических наук, профессор.
 Голицын, Владимир Дмитриевич (1815—1888) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии, обер-шталмейстер императорского двора, участник Кавказской войны.
 Голицын, Владимир Кириллович (1942—2018) — князь, староста Синодального Собора Знамения Божией Матери в Нью-Йорке, в юрисдикции Русской Православной Церкви.
 Голицын, Владимир Михайлович (1847—1932) — московский градоначальник.
 Голицын, Владимир Михайлович (1901—1943) — русский советский художник.
 Голицын, Владимир Сергеевич (1794—1861) — генерал-майор, участник Наполеоновских войн и Кавказских походов; знакомый М.Ю. Лермонтова, сенатор, писатель.